Белая Лужа — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Белая Лужа — деревня в Слуцком районе Минской области.
 Белая Лужа — деревня в Смолевичском районе Минской области.